Tam Điệp (rivier), een rivier in Vietnam
 Tam Điệp (thị xã), een thị xã in de provincie Ninh Bình, Vietnam.